The Fourth Horseman – film del 1932 diretto da Hamilton MacFadden
The Fourth Horseman – cortometraggio del 2010 diretto da Joe Dietsch
The Fourth Horseman – cortometraggio del 2012 diretto da Brad Dell, Mike Sulzberger
La crociera della paura (The Fourth Horseman) – film tv del 1998 diretto da Brian Trenchard-Smith